Le terme cupropyrite est un homonyme désuet, qui peut designer deux espèces minérales : 
 la chalcopyrite ;
 la cubanite.

Sulfure (minéral)
Cuivre (minéral)
Fer (minéral)